David Lambert – regista e sceneggiatore belga
David Lambert – attore statunitense
David L. Lambert – astronomo britannico